Supplemental Punctuation è un blocco Unicode. È costituito dai 69 caratteri compresi nell'intervallo U+2E00-U+2E7F.

Contiene segni di punteggiatura meno comuni o arcaici.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 General Punctuation

Unicode